– japońska skoczkini narciarska. Brązowa medalistka olimpijska z 2018, siedmiokrotna medalistka mistrzostw świata (dwa srebrne medale i dwa brązowe w konkursach indywidualnych, złoty i dwa brązowe w konkursach drużyn mieszanych), pięciokrotna złota medalistka mistrzostw świata juniorów (trzy medale w konkursach indywidualnych i dwa w drużynowych), złota medalistka igrzysk olimpijskich młodzieży z 2012. Czterokrotna zwyciężczyni klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (w sezonach 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016 i 2016/2017), ośmiokrotna zwyciężczyni Letniego Grand Prix oraz dwukrotna zwyciężczyni Letniego Pucharu Kontynentalnego. Jej rekord życiowy w długości skoku wynosi 141 metrów i został ustanowiony na skoczni Ōkurayama w Sapporo.

Przebieg kariery 
Pierwszym startem w międzynarodowych zawodach były japońskie konkursy Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2008/2009. Pierwszy konkurs, w którym uczestniczyła Takanashi, odbył się 3 marca 2009 roku w Zaō. W stawce trzydziestu zawodniczek Japonka zajęła dziewiętnastą pozycję tracąc do zwyciężczyni Anette Sagen 123,5 punktu. Po roku startów po raz pierwszy stanęła na podium Pucharu Kontynentalnego, zajmując trzecie miejsce w drugim konkursie w tej samej miejscowości, w której zadebiutowała na międzynarodowej arenie.

Po raz pierwszy na najwyższym stopniu podium stanęła 19 stycznia 2011 roku w konkursie w Ramsau, następnego dnia na tej samej skoczni zwyciężyła po raz drugi. Były to jedyne konkursy Pucharu Kontynentalnego, w których Japonka zwyciężyła. W Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011 w Oslo zajęła szóste miejsce na skoczni HS106. Podczas treningu do tego konkursu oddała skok na odległość 105 metrów, pokonując ówczesną liderkę Pucharu Kontynentalnego Danielę Iraschko, która osiągnęła odległość 95,5 metra.

2011/2012 
3 grudnia 2011 roku w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 5. miejsce, po skokach na 86,5 m i 87,5 m. 8 stycznia 2012 r. w Hinterzarten po raz pierwszy w konkursie PŚ stanęła na podium zajmując 2. miejsce, przy oddanych skokach na odległości 100,5 m oraz 99,5 m.

14 stycznia 2012 roku zdobyła złoty medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2012 po dwóch skokach na 76,5 m. 11 i 12 lutego 2012 roku w Ljubnie dwukrotnie stanęła na podium zajmując drugie miejsce. 23 lutego podczas konkursu skoków pań w ramach Mistrzostw Świata Juniorów 2012 oddała skoki na odległość 108,5 m i 107,5 m, dzięki czemu zdobyła złoty medal z przewagą 11,5 pkt nad drugą Sarą Hendrickson. Dwa dni później w konkursie drużynowym reprezentacja Japonii w składzie: Yūki Itō, Yurina Yamada, Kaori Iwabuchi, Sara Takanashi zwyciężyła w konkursie, pokonując drugie Niemki o 119,5 punktu.

3 marca 2012 roku w Zaō Takanashi została zwyciężczynią konkursu i jednocześnie tego samego dnia, w drugim konkursie, zajęła 2. miejsce. W kolejnym dniu w Zaō również zajęła 2. miejsce. W ostatnim konkursie zamykającym sezon 2011/2012 pucharu świata w skokach narciarskich ponownie zajęła drugie miejsce i ostatecznie uplasowała się na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata za rok 2011/2012.

2012/2013 
Sara Takanashi 14 sierpnia 2012 roku zainaugurowała pierwszy w historii konkurs wchodzący w skład Letniego Grand Prix kobiet, który odbył się w Courchevel. Był to konkurs drużyn mieszanych, gdzie wraz z Yūki Itō, Noriakim Kasai i Yūtą Watase stanęła na najwyższym stopniu podium. Następnego dnia wzięła udział w konkursie indywidualnym i zajęła ósmą lokatę. W kolejnym konkursie, dwa dni później w Hinterzarten, uplasowała się na drugim stopniu podium, przegrywając tylko z Danielą Iraschko. Ostatnie dwa konkursy w sezonie letnim, które odbyły się w Ałmaty, zadecydowały o jej końcowym triumfie w klasyfikacji generalnej Letniego Grand Prix 2012. Dwukrotnie wtedy konkurs zakończyła na pierwszej pozycji.

23 listopada 2012 roku, podczas pierwszego w historii konkursu drużynowego – mieszanego inaugurującego sezon 2012/2013 Pucharu Świata w skokach narciarskich Sara Takanashi zajęła drugie miejsce wraz z Yūki Itō, Yutą Watase i Taku Takeuchim przegrywając z pierwszymi Norwegami (w składzie: Maren Lundby, Tom Hilde, Anders Bardal i Anette Sagen), natomiast wygrywając z trzecimi Włochami (w składzie: Elena Runggaldier, Andrea Morassi, Evelyn Insam i Sebastian Colloredo). 24 listopada 2012 roku, podczas pierwszego indywidualnego konkursu PŚ kobiet w sezonie 2012/2013, Takanashi stanęła na najwyższym podium, obok drugiej Sarah Hendrikson i trzeciej Anette Sagen. Dwa tygodnie później podczas próby przedolimpijskiej w Krasnej Polanie w pierwszym konkursie zajęła drugie miejsce, zaś w drugim znalazła się na najniższym stopniu podium. W ostatnim konkursie roku 2012 w Ramsau am Dachstein zwyciężyła. Podobnie sytuacja miała miejsce w pierwszym konkursie 2013 roku, kiedy to w Schonach pokonała Włoszkę Evelyn Insam oraz Austriaczki Iraschko i Seifriedsberger. W kolejnym konkursie była czwarta. W Hinterzarten w pierwszym konkursie nieznacznie przegrała z Hendrickson zajmując drugie miejsce. W drugim zwyciężyła, uzyskując w drugiej serii najdłuższy skok konkursu 105 metrów.

Podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2013 w Libercu w konkursie indywidualnym obroniła tytuł mistrzowski i zdobyła złoty medal. Stała się jednocześnie pierwszą zawodniczką w historii tej imprezy, która tego dokonała. W konkursie drużynowym po dyskwalifikacji Yūki Kobayashi w pierwszej serii, jako członkini składu Japonii uplasowała się na piątym miejscu.

Po zakończeniu mistrzostw Puchar Świata przeniósł się do ojczystego kraju Takanashi. W Sapporo Japonka jednak uzyskała najgorsze wyniki sezonu zajmując po raz pierwszy w miejsce poza pierwszą dziesiątką – 12. miejsce w pierwszym konkursie, w drugim będąc piątą zawodniczką w klasyfikacji. W kolejnych dwóch konkursach w Zaō zwyciężyła. Serię tę przedłużyła w Ljubnie, gdzie również dwukrotnie zwyciężyła. W ten sposób zapewniła sobie kryształową kulę przed mistrzostwami świata.

Podczas mistrzostw świata w Val di Fiemme po raz pierwszy zawodniczki mogły zdobyć dwa medale. Jeden w konkursie indywidualnym, a drugi w konkursie drużynowym mieszanym. Japonka dwukrotnie stanęła na podium. Najpierw w konkursie indywidualnym przegrała jedynie z Hendrickson, by w konkursie drużynowym zdobyć razem z Yūki Itō, Daiki Itō oraz Taku Takeuchi złoty medal.

Po zakończeniu mistrzostw odbyły się jeszcze dwa konkursy Pucharu Świata, które miały miejsce w Norwegii. W obu konkursach Takanashi zajęła drugie miejsce ustępując mistrzyni świata we Włoszech – Hendrickson. Mimo tego Japonka z przewagą 250 punktów nad Amerykanką zdobyła kryształową kulę.

2013/2014 
Sezon ten zaczęła 26 lipca 2013 roku pierwszym konkursem Letniego Grand Prix 2013 w Hinterzarten, gdzie zajęła drugie miejsce za Kanadyjką Alexandrą Pretorius. Dzień później w konkursie drużyn mieszanych stanęła wraz z reprezentacją Japonii na najwyższym stopniu podium. W kolejnym mikście w Courchevel zajęła drugie miejsce. Na terenie Rosji i Kazachstanu we wrześniu wygrała cztery konkursy z rzędu i tym samym po raz drugi z rzędu wygrała klasyfikację generalną całego cyklu.

Puchar Świata zainaugurowała zwycięstwem w konkursie drużyn mieszanych w Lillehammer. Następnego dnia zwyciężyła w konkursie indywidualnym. W kolejnych konkursach, w Hinterzarten, oraz pierwszym w Czajkowskim ponownie stawała na najwyższym stopniu podium. W drugim konkursie w Rosji zajęła trzecie miejsce przegrywając z Cariną Vogt i Iriną Awwakumową. Styczeń 2014 roku zaczęła od czterech zwycięstw, które odniosła w Sapporo oraz w Zaō. Pod koniec stycznia podczas konkursów rozgrywanych w Planicy dwukrotnie przegrała z Austriaczką Danielą Iraschko-Stolz. 

Dwa dni po ostatnim konkursie w Słowenii wzięła udział w juniorskich mistrzostwach świata w Predazzo. Po raz trzeci z rzędu zdobyła tytuł mistrza świata juniorów wygrywając o niespełna piętnaście punktów z reprezentującą Francję Coline Mattel oraz ze sklasyfikowaną na trzecim miejscu Norweżką Maren Lundby. Dwa dni później w konkursie drużynowym wraz z Yūki Itō, Haruką Iwasą oraz Yuriną Yamadą sięgnęła po złoty medal zwyciężając z drugą Słowenią i trzecią Francją.

W ostatnich konkursach Pucharu Świata przed Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi 2014 w Soczi dwukrotnie zwyciężyła w austriackim Hinzenbach. Zwycięstwo odniesione w drugim konkursie było dziesiątym w sezonie. Swoje starty na zimowej olimpiadzie zaczęła od dwóch wygranych treningów. W konkursie indywidualnym zajęła czwarte miejsce, straciwszy do trzeciej Francuzki Coline Mattel dwie i dwie dziesiąte punktu.

Po zakończeniu igrzysk wróciła do startów w Pucharze Świata dwukrotnie zwyciężając w Râșnovie. Pierwsza wygrana Rumunii zapewniła jej drugą kryształową kulę. Wygrała również w konkursie na skoczni dużej w Oslo, w Falun oraz w finałowym konkursie cyklu w Planicy odnosząc przy tym ostatnie, piętnaste zwycięstwo w sezonie.

2014/2015 
Kolejny sezon zaczęła 20 września 2014 roku startem podczas konkursów Letniego Grand Prix w kazachskich Ałmatach. Zwyciężyła w obu konkursach wygrywając przy tym cały letni cykl po raz trzeci z rzędu. Drugi konkurs w Kazachstanie był dla niej dziesiątym konkursem zakończonym na podium zawodów.

Tydzień po finale Letniego Grand Prix pojawiła się na starcie Letniego Pucharu Kontynentalnego rozgrywanego w Trondheim, gdzie triumfowała dwukrotnie przed Sarą Hendrickson, oraz kolejno Maren Lundby i Coline Mattel. Odniosła przy tym triumf w klasyfikacji końcowej turnieju.

5 grudnia 2014 roku wystartowała w rozpoczynającym Puchar Świata konkursie w Lillehammer, w którym zajęła trzecie miejsce przegrywając ze Słowenką Špelą Rogelj oraz Austriaczką Danielą Iraschko-Stolz. Po konkursie powiedziała, że jest rozczarowana zajętym przez siebie miejscem. Na początku 2015 roku podczas konkursów w ojczystej Japonii dwukrotnie zwyciężyła w Sapporo. Pierwsze zwycięstwo było jednocześnie dwudziestym piątym w całej karierze oraz czterdziestym na podium w historii jej startów. W jednoseryjnym konkursie rozgrywanym w Zaō zajęła siódme miejsce. Kolejne starty, które miały miejsce w Oberstdorfie zakończyła kolejno na trzecim i piątym miejscu, co kosztowało ją utratę pozycji lidera w klasyfikacji generalnej cyklu. Na przełomie stycznia i lutego w Hinzenbach plasowała się w pierwszym konkursie na trzeciej pozycji, a w drugim na ósmej. W pierwszym konkursie rozgrywanym w rumuńskim Râșnovie zajęła drugie miejsce na podium przegrywając z Iraschko-Stolz, natomiast w drugim konkursie po raz trzeci w sezonie stanęła na jego najwyższym stopniu. Na niespełna tydzień przed mistrzostwami świata odniosła podwójne zwycięstwo w Ljubnie. Drugi konkurs wygrała ex aequo z Iraschko-Stolz.

Swój start na Mistrzostwach Świata w Falun zaczęła udziałem w konkursie indywidualnym, w którym zajęła czwarte miejsce. Do trzeciego miejsca na podium straciła pięć i pół punkta. Dwa dni później wystartowała w konkursie drużyn mieszanych wraz z Noriakim Kasai, Yūki Itō i Taku Takeuchim. Zajęli trzecie miejsce na podium zdobywając brązowy medal.

Niespełna dwa tygodnie po mistrzostwach świata rozegrany został finałowy konkurs Pucharu Świata w Oslo na skoczni dużej, w którym odniosła swoje trzydzieste w karierze zwycięstwo. W klasyfikacji końcowej cyklu sklasyfikowana została na drugim miejscu za Danielą Iraschko-Stolz.

2015/2016 

Sezon ten rozpoczęła biorąc udział w zawodach Letniego Grand Prix w Courchevel, które zwyciężyła. Na początku września 2015 roku dwukrotnie triumfowała w Czajkowskim. Zwycięstwo w pierwszym konkursie było jej dziesiątym w karierze w zawodach LGP. Tydzień później po zwycięstwie w pierwszych zawodach w Ałmatach zapewniła sobie czwarty triumf w klasyfikacji generalną letniego cyklu. Dzień później ponownie stanęła na najwyższym stopniu podium zawodów wygrywając ze swoją rodaczką Yūki Itō oraz Austriaczką Jacqueline Seifriedsberger.

Pod koniec sierpnia wystartowała w niemieckim Oberwiesenthal w ramach Letniego Pucharu Kontynentalnego. W pierwszym konkursie zajęła drugie miejsce przegrywając z Emą Klinec, natomiast w drugim zwyciężyła. Mimo nieobecności w ostatnich zawodach odbywanych w Oslo Takanashi wygrała klasyfikację generalną cyklu wraz ze Słowenką Klinec i Norweżkami Maren Lundby i Line Jahr.

Puchar Świata zaczęła konkursem 4 grudnia 2015 roku w Lillehammer, który wygrała. W połowie tego miesiąca stawała na podium zawodów w Niżnym Tagile, kolejno na drugim, gdzie przegrała z Danielą Iraschko-Stolz oraz na pierwszym następnego dnia. Pierwsze starty w 2016 roku zaliczyła w połowie stycznia w Sapporo, gdzie zwycięstwo odniosła dwukrotnie. Niecały tydzień później w Zaō zwyciężyła w pierwszym, jednoseryjnym konkursie indywidualnym. Następnego dnia ponownie stanęła na najwyższym stopniu podium. Na przestrzeni kolejnych dwóch tygodni triumfowała dwukrotnie w Oberstdorfie, w Oslo ustanawiając jednocześnie nowy rekord obiektu, a także podwójnie w Hinzenbach, gdzie zwycięstwo w pierwszym konkursie było czterdziestym w karierze. W połowie lutego w słoweńskim Ljubnie pierwszy konkurs zakończyła na drugim miejscu przegrywając z Mają Vtič, a drugi poza podium, bo na czwartym miejscu. Następnego tygodnia wygrała zawody w Lahti, które były jednocześnie sprawdzianem obiektu przed przyszłorocznymi mistrzostwami świata. Te zwycięstwo jednocześnie zapewniło jej po raz trzeci w karierze końcowy triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Pod koniec lutego podczas ostatnich zawodów PŚ tego sezonu w Ałmatach zwyciężyła dwukrotnie.

Po zakończeniu Pucharu Świata Takanashi wystartowała w krajowych zawodach w Sapporo, które wygrała.

2016/2017 

16 lipca 2016 roku wygrała rozpoczynający Letnie Grand Prix konkurs w Courchevel przed Austriaczką Chiarą Hölzl i Yūki Itō. We wrześniu odniosła dwa zwycięstwa w Czajkowskim. Dzięki nim z kompletem punktów zwyciężyła po raz piąty z rzędu klasyfikację generalną Letniego Grand Prix.

W drugim oraz trzecim dniu grudnia zainaugurowała starty w Pucharze Świata zwycięstwami w Lillehammer. Podczas następnych zawodów cyklu w Niżnym Tagile w pierwszym konkursie stanęła na trzecim stopniu podium przegrywając z Danielą Iraschko-Stolz i z Maren Lundby. W drugim konkursie odniosła zwycięstwo. Następne starty miały miejsce już na początku stycznia 2017 roku w Oberstdorfie na skoczni dużej, gdzie dwukrotnie zajęła pierwsze miejsce. Tydzień później w pierwszym konkursie w Sapporo zajęła drugie miejsce plasując się za Yūki Itō. Dzień później w drugim konkursie sklasyfikowana została na czwartym miejscu. Kolejne zawody rozgrywane w Zaō zakończyła na miejscach kolejno piątym oraz drugim ponownie przegrywając z Itō. W Râșnovie pierwszy konkurs zakończyła na drugiej pozycji za Maren Lundby. Drugi natomiast okazał się być jej pięćdziesiątym zwycięstwem w karierze. W lutym w Hinzenbach dwukrotnie stanęła na najwyższym stopniu podium. Następne zawody w Ljubnie odbyły się bez jej udziału. W połowie miesiąca wystartowała w przedolimpijskiej próbie w południowokoreańskim Pjongczang. Pierwszy konkurs zakończyła na drugim miejscu i zapewniła sobie zwycięstwo w Pucharze Świata po raz czwarty w karierze. W drugim konkursie zajęła pierwsze miejsce. 

Pod koniec lutego wystartowała w Mistrzostwach Świata 2017 w Lahti. W konkursie indywidualnym zdobyła brązowy medal, straciwszy do zwyciężczyni Cariny Vogt ponad trzy punkty. Dwa dni później w konkursie drużyn mieszanych zajęła trzecie miejsce wraz z Taku Takeuchim, Yūki Itō oraz z Daikim Itō.

Po mistrzostwach świata wystartowała krajowych zawodach o puchar burmistrza miasta Sapporo. W konkursie na skoczni normalnej zajęła drugie miejsce, a na skoczni dużej zajęła pierwsze miejsce ex aequo z Itō. Wystartowała też w finałowym konkursie Pucharu Świata w Oslo, gdzie stanęła na drugim stopniu podium.

2017/2018 

Sezon zaczęła 11 sierpnia 2017 roku startem w konkursie Letniego Grand Prix w Courchevel, w których zajęła drugie miejsce przegrywając z Kathariną Althaus. Tydzień później w kwalifikacjach do pierwszego konkursu we Frenštácie została zdyskwalifikowana za nieprzepisową długość nart, przez co nie mogła wystartować w konkursie. Następnego dnia zwyciężyła w kwalifikacjach oraz w konkursie indywidualnym ustanawiając przy tym nowy rekord skoczni. W pierwszej połowie września w Czajkowskim zwyciężyła w obu konkursach zapewniając sobie szósty triumf w Letnim Grand Prix.

1 grudnia 2017 roku wystartowała w turnieju Lillehammer Triple w ramach Pucharu Świata w Lillehammer. Pierwszy konkurs zakończyła na czwartym miejscu tracąc do podium dwie dziesiąte punktu. W drugim konkursie ponownie uplasowała się na czwartej pozycji, natomiast trzeci konkurs indywidualny, który rozegrany został na skoczni dużej zakończyła na trzecim miejscu. W klasyfikacji generalnej turnieju zajęła trzecie miejsce.

Dwa tygodnie później w Hinterzarten zwyciężyła w konkursie drużynowym razem z Yūki Itō, Kaori Iwabuchi i Yūką Setō. Następnego dnia w konkursie indywidualnym zajęła trzecie miejsce. Następny swój start zaliczyła w połowie stycznia 2018 roku w Sapporo, gdzie w pierwszym konkursie stanęła na najniższym stopniu podium, a w drugim konkursie na drugim jego stopniu. Kolejne zawody, które rozgrywane były w Zaō zakończyła kolejno na czwartym oraz na trzecim miejscu. W rozgrywanym tam drugim w sezonie konkursie drużynowym podobnie jak w pierwszym stanęła na najwyższym stopniu podium w niezmienionym składzie. Pod koniec miesiąca w Ljubnie plasowała się na trzecim i czwartym miejscu.

12 lutego 2018 roku wystartowała w konkursie indywidualnym na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbywających się w Pjongczang. Konkurs ten zakończyła na trzecim miejscu zdobywając brązowy medal. Do zwyciężczyni straciła ponad dwadzieścia punktów.

Po zakończeniu zimowych igrzysk powróciła do startów w Pucharze Świata występem w Râșnovie, gdzie w oba konkursy zakończyła poza podium. W pierwszym była siódma, a w drugim czwarta. W Oslo sklasyfikowana została na miejscu czwartym. W finałowych konkursach Pucharu Świata w Oberstdorfie odniosła swoje pierwsze i jedyne zwycięstwa w tym sezonie.

2018/2019 
Sezon zainaugurowała 28 lipca 2018 roku konkursem w Hinterzarten w ramach Letniego Grand Prix, w którym zwyciężyła. Dwa tygodnie później na skoczni dużej w Courchevel zwyciężyła ponownie. W drugiej połowie sierpnia we Frenštácie Takanashi zwyciężyła w obu konkursach. We wrześniu w Czajkowskim zwyciężyła w konkursie drużyn mieszanych z Nozomi Maruyamą, Yukiyą Satō oraz z Junshirō Kobayashim przed Słowenią i Norwegią. W jednoseryjnym konkursie indywidualnym rozegranym dzień później zajęła trzecie miejsce przegrywając z Maren Lundby i Emą Klinec. 2 października w Klingenthal zajęła piąte miejsce w kwalifikacjach do konkursu, który został odwołany. Cykl zakończyła siódmym triumfem w Letnim Grand Prix z rzędu.

Na przełomie listopada i grudnia 2018 roku wzięła udział w drugiej edycji Lillehammer Triple rozpoczynającej Puchar Świata. Pierwszy konkurs indywidualny zakończyła na trzecim miejscu. W drugim konkursie została zdyskwalifikowana za niezgodny z regulaminem kombinezon. W trzecim konkursie rozgrywanym na skoczni dużej była jedenasta. Cały turniej zakończyła na dwudziestej ósmej pozycji.

Po dwóch tygodniach wystartowała w Prémanon, gdzie w pierwszym konkursie była druga za Kathariną Althaus. Drugi konkurs zakończyła na trzeciej lokacie. Było to jej dziewięćdziesiąte podium w karierze. W pierwszej połowie stycznia 2019 roku w Sapporo sklasyfikowana została na miejscu jedenastym w pierwszym konkursie, a w kolejnym na ósmym. W Zaō pierwszy konkurs zakończyła na drugim miejscu przegrywając z Danielą Iraschko-Stolz. Drugi skończyła poza podium, na szóstym miejscu. Również odbywający się tam konkurs drużynowy zakończyła na trzecim miejscu w składzie z Yūki Itō, Yūką Setō i Kaori Iwabuchi. Tydzień później w Râșnovie w pierwszym konkursie była trzecia za Althaus i Lundby. Na podium ponownie stanęła w drugim konkursie w Hinzenbach 3 lutego, zajmując drugie miejsce. W Ljubnie pierwszy konkurs zakończyła na drugim miejscu, zaś w drugim konkursie odniosła pierwsze zwycięstwo w sezonie. Drugi w sezonie konkurs drużynowy zakończyła na czwartym miejscu. W połowie miesiąca w Oberstdorfie zajmowała miejsca kolejno czwarte i trzecie.

Pod koniec lutego wystartowała w Mistrzostwach Świata 2019 w Seefeld. 26 lutego wraz z drużyną ukończyła konkurs drużynowy na miejscu szóstym. Konkurs indywidualny rozegrany dzień później zakończyła na miejscu szóstym. Drugiego marca wystartowała także w konkursie drużyn mieszanych, zajmując piątą lokatę.

Po mistrzostwach świata wystartowała w premierowej edycji kobiecego Raw Air. Najlepszy swój występ zaliczyła w Oslo, gdzie prolog zakończyła na miejscu czwartym a konkurs na piątym. Najgorszy rezultat zanotowała w prologu w Trondheim, gdzie była dziewiętnasta. Cykl zakończyła na miejscu siódmym.

Sezon zakończyła startem w kolejnym nowym turnieju – Blue Bird, który składał się z czterech konkurencji. Pierwszy oraz drugi konkurs w Niżnym Tagile Takanashi kończyła na miejscach dziewiątym oraz szóstym. W Czajkowskim w pierwszym konkursie znalazła się na trzecim stopniu podium. Drugi, finałowy konkurs ukończyła na miejscu ósmym. W końcowej klasyfikacji turnieju zajęła szóste miejsce, zaś w Pucharze Świata sklasyfikowana została na czwartym miejscu.

2019/2020 
26 lipca 2019 roku wystartowała w Hinterzarten w ramach Letniego Grand Prix. Z czteropunktową przewagą nad Maren Lundby wygrała konkurs indywidualny. W rozegranym dzień później konkursie drużyn mieszanych zajęła drugie miejsce wraz z Nozomi Maruyamą, Junshirō Kobayashim i Keiichim Satō. Dwa tygodnie później w Courchevel ponownie stanęła na najwyższym stopniu podium. Było to jej dwudzieste piąte zwycięstwo w karierze w Letnim Grand Prix. Nie wzięła udziału w ostatnim konkursie we Frenštácie, który wygrała Nika Križnar i zrównała się z nią w klasyfikacji generalnej cyklu. Jednak ze względu na ilość zwycięstw w sezonie to Takanashi po raz ósmy wygrała klasyfikację generalną Letniego Grand Prix.

W połowie września wystartowała w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego w Lillehammer. Konkurs ten wygrała z przewagą ponad trzydziestu punktów nad drugą zawodniczką. 

7 grudnia wystartowała w inaugurującym nowy sezon Pucharu Świata konkursie w Lillehammer, w którym zajęła miejsce pod koniec czołowej dziesiątki. Następnego dnia uplasowała się na najniższym stopniu podium.

Miejsca w klasyfikacji poszczególnych turniejów

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Sary Takanashi na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Sary Takanashi na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Sary Takanashi na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Starty Sary Takanashi na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach PŚ

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach LGP

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach Pucharu Kontynentalnego

Zwycięstwa w konkursach Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Zwycięstwa w konkursach LPK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LPK

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Zdobywczynie Pucharu Świata w skokach narciarskich
Japońskie skoczkinie narciarskie
Japońscy medaliści olimpijscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Zdobywcy medalu Holmenkollen
Urodzeni w 1996